Colucci ist der Familienname folgender Personen:

 Florencia Colucci (* 1985), uruguayische Schauspielerin
 Francesco Colucci (* 1932), italienischer Politiker und Gewerkschafter
 Giuseppe Colucci (Antiquar) (1751–1809), italienischer Antiquar
 Giuseppe Colucci (Fußballspieler) (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Leonardo Colucci (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Mario Colucci (* 1932), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Marius Colucci (* 1976), französischer Schauspieler
 Michel Colucci, Geburtsname von Coluche (1944–1986), französischer Schauspieler
 Reinaldo Colucci (* 1985), brasilianischer Triathlet
 Tony Colucci, US-amerikanischer Jazzmusiker

Colucci steht weiterhin für:
 Carlo Colucci, Bekleidungsmarke
 Colucci (Album), Musikalbum des deutschen Rappers Fler